Чисамба Лу́нгу (; 31 января 1991, Кафуэ, Замбия) — замбийский футболист, полузащитник клуба «Нкана». Выступал за сборную Замбии.

Карьера

Клубная 
Карьера Лунгу началась в 2006 году в клубе ФК «Кафуе» (нынешнее название — «Кафуе Селтик»). В сезоне 2007/08 был отдан в аренду одному из лучших клубов Замбии «ЗАНАКО».

В январе 2009 года Чисамба Лунгу приглашался в ереванский «Пюник» вместе с другим замбийским футболистом Эммануэлем Мбола.

В июле 2009 года отдан в аренду в грузинский «Баия» из города Зугдиди. Отыграв в Грузии неплохой сезон, в августе 2010 года Лунгу присоединился к составу екатеринбургского «Урала». Он стал первым африканским игроком за всю историю клуба. Дебют футболиста в Первом дивизионе состоялся 24 августа против «Авангарда» из Курска. Первый мяч в составе «Урала» забил 22 августа 2012 года, отличившись с пенальти в игре с белгородским «Салютом».
Дважды, в октябре 2013 года и в августе 2014 года признавался болельщиками «Урал» «Лучшим игроком месяца». Последний матч за «шмелей» провел против тульского «Арсенала».

16 августа 2017 года подписал трёхлетний контракт с турецким клубом «Аланьяспор». Зимой 2018 года перешёл в замбийский «Билдкон».

В сборной 
В 2008 году провёл пять матче в составе молодёжной сборной Замбии, в 2010 году дебютировал в составе основной сборной. 3 июня 2011 года вышел на поле в составе олимпийской сборной Замбии (до 23 лет) в матче против олимпийской сборной Алжира. Матч закончился победой алжирцев со счётом 3:0.

12 февраля 2012 выиграл в составе сборной Замбии Кубок африканских наций, забив послематчевый пенальти в финальном матче.

Достижения 
 «Урал»
 Победитель Первенства ФНЛ: 2012/13
 Обладатель Кубка ФНЛ (2): 2012, 2013
 Финалист Кубка России: 2016/17

 Сборная Замбии
 Победитель Кубка африканских наций: 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте ФК «Урал»
 Профиль на сайте turnmaster 
 Профиль на сайте Sportbox.ru

Футболисты Замбии
Игроки сборной Замбии по футболу
Игроки ФК «Занако»
Игроки ФК «Зугдиди»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Аланьяспор»